Darling kan syfta på:

 Darling (film, 1965) – en brittisk film från 1965 av John Schlesinger, originaltitel Darling
 Darling (film, 2007) – en svensk film regisserad av Johan Kling
 Darling (tidskrift) – ett fanzine som blev en tidskrift
 Darlingfloden – flod i Australien

Se även 
Mount Darling – berg i Antarktis